Les Portes de la finca Güell és una obra modernista de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
A la dècada dels anys 80 del  la família Güell era propietària d'una extensa finca a les Corts de Sarrià, en una zona on actualment s'ubica la zona universitària i el Palau Reial. Eusebi Güell Bacigalupi va encarregar l'any 1884 a l'arquitecte Antoni Gaudí Cornet la realització de diverses reformes a la finca. Entre aquestes millores hi havia la realització de les tres portes d'accés.

Els pavellons de la finca Güell eren la porta principal, i estan situats actualment a l'avinguda de Pedralbes, 15 (fitxa 39 de l'inventari de Patrimoni Arquitectònic). L'element més característic d'aquest conjunt és el drac de la reixa d'entrada, obra de forja que simbolitza el drac del Jardí de les Hespèrides

La porta de llevant de l'antiga Finca Güell s'emplaça avui a l'avinguda Joan XIII, 27-31 del districte de les Corts, a l'accés a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, enfront de l'hotel Princesa Sofia. La seva ubicació no és l'original. Es tracta de la porta d'entrada de l'antiga Finca Güell per les Corts. Igual que la resta del mur i de les altres portes d'accés, la porta és de maó i està emmarcada per dos pilars esgraonats acabats amb pinacles, units per un arc rebaixat sobre impostes i coronat per merlets de línies arrodonides. Pinacles i merlets es recobreixen amb sanefes verticals i horitzontals de rajoles de ceràmica vidriada, combinant els colors blanc i el marró. Formalment, s'acosta a una interpretació goticitzant, estil a què Gaudí va recórrer sovint, encara que mitjançant originals solucions que realitzava amb materials de gran tradició en la construcció catalana. La porta est va ser traslladada al seu emplaçament actual l'any 1957, en el transcurs de les obres de construcció de la Facultat de Farmàcia. Actualment presideix l'entrada de vianants i dona accés al pàrquing de la facultat.

La porta sud de l'antiga Finca Güell s'emplaça al carrer Martí i Franqués, 2-12 del mateix districte de les Corts, al mig de la plaça que comunica la Facultat de Biologia amb la de Facultat de Geologia. La porta és de totxo massís i s'emmarca mitjançant dos cossos verticals, del mateix material, recoberts amb rajoles de ceràmica vidriada de color blanc i verd. Aquests dos cossos són simètrics, i flanquejaven la reixa d'una amplada equivalent a un cos i mig. La reixa, feta de ferro forjat, es conserva al Museu Gaudí del Parc Güell.

Història 
Durant la dècada de 1870 Joan Güell Ferrer va adquirir una extensa finca agrícola al barri de les Corts de Sarrià de Barcelona, formada de la unió de les antigues finques de Can Baldiró i Can Feliu. A Can Feliu hi havia un jardí de grans arbres rodejant una casa del  utilitzada com a residencia d'estiueig. L'any 1883 el seu fill, Eusebi Güell Bacigalupi va adquirir per vuitanta mil pessetes a Josep Piquet Cuyàs la finca anomenada Can Cuyàs de la Riera terrenys que va annexionar a les dues finques anteriors, donant com a resultat la coneguda com a finca Güell, amb més de 30 hectàrees. A partir de l'any següent (1884) es va encarregar a l'arquitecte Antoni Gaudí Cornet la realització d'importants obres per millorar els edificis i unificar la finca. Aquest va dissenyar el mur de tancament perimetral amb tres portes, un mirador, una font, la reforma de la casa residencial i diversos complements decoratius. La porta principal es va situar al final del camí particular Güell (avui passeig de Manuel Girona) que unia la carretera de Sarrià i la casa Feliu. El fill d'Eusebi Güell, Joan A. Güell Lopez, va regalar a la família reial la casa i diversos terrenys que entre 1919 i 1925 l'Ajuntament de Barcelona va convertir en l'actual Palau Reial de Pedralbes. L'any 1924 amb l'obertura de l'avinguda Diagonal la finca va quedar dividida en dos i l'any 1956 la junta d'obres de la Universitat de Barcelona va adquirir el que restava de la finca Güell (juntament amb els pavellons de la porteria i de les cavallerisses), reduïda ja a 14.000 m2.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de les Corts
Edificis modernistes de Barcelona
Edificis del districte de les Corts